Station Włocławek rampa kolejowa Anwil Sa is een spoorwegstation in de Poolse plaats Włocławek.

Spoorwegstation in Koejavië-Pommeren